Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel, het meest verstedelijkte gedeelte van de Vlaamse Rand rond Brussel.
 Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel
 De afkorting van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest